Ел Уле има више значења:

 Ел Уле (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Уле (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Уле (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Уле (Буенависта), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Уле (Пинотепа де Дон Луис), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Уле (Санта Марија Уатулко), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Уле, Ла Улера (Санта Марија Хакатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Уле (Актопан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Уле, Ранчо Закаријас (Актопан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Уле (Колипа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Уле, Камино де Уле (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Уле, Ел Баранко (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Уле (Сан Рафаел), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику